Селена Сильвер (, род. 18 августа 1979 года) — австралийская порноактриса. За свою карьеру Сильвер снялась в более чем 100 фильмах.

Биография 
Сильвер пришла в порноиндустрию в 2003 году. Она также была ведущей на интернет радио KSEX и вела колонку на сайте для взрослых. В 2004 году она появилась в Howard Stern Show, где приняла участие вместе с двумя другими участницами в конкурсе по воздержанию от мочеиспускания. Сильвер победила в конкурсе, получив награду в размере 10 000 долларов.

По данным на 2020 год, Селена Сильвер снялась в 172 порнофильмах.

Премии и номинации 
 CAVR Award — Лучшая новая старлетка (2003)
 CAVR Award — Лучший полнометражный DVD для взрослых, Selena Silver At Home (director and star) (2004)
 номинация на CAVR Award — Исполнительница года (2004)
 номинация на Rog Awards — Лучшая новая старлетка (2004)
 номинация на XRCO — Orgasmic Oralist (2005)
 номинация на AVN — Лучшая сцена орального секса, Throat Gaggers #6 (2005) (вместе с Tony T. и Jake Malone )
 номинация на AVN — Лучшая сцена орального секса, Blow Me Sandwich #5 (2005) (вместе с Брендоном Айроном и Катриной Кравен)
 номинация на AVN — Лучшая лесбийская сцена (видео), War of the Girls (2006) (вместе с Флауэр Туччи, Мэри Посса и Самантой Райан)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Interview at RogReviews.com
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Австралии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами